Cresco ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cresco (Indiana)
 Cresco (Iowa)
 Cresco (Pennsylvania)
 Cresco Township (Kossuth County, Iowa)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cresco Opera House, in Cresco, Iowa, ID-Nr. 81000245
 Cresco Public Library, in Cresco, Iowa, ID-Nr. 83004722